Ligu je osvojio NK Omladinac Josipovac Punitovački, ali u kvalifikacijama za 1. ŽNL Osječko-baranjsku nije izborio plasman u viši rang.

Tablica

Kvalifikacije za 1. ŽNL Osječko-baranjsku 
 NK Omladinac Josipovac Punitovački - NK Zagorac Beljevina 0:0 
 NK Zagorac Beljevina - NK Omladinac Josipovac Punitovački 2:1

U 1. ŽNL Osječko-baranjsku se plasirao NK Zagorac Beljevina.

Bilješke 
NK Sloga Koritna kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK HOŠK Gašinci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Dinamo Tomašanci kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 RSSSF.com

1999-2000
osječko-baranjska-2-đakovo